Constantin Brun kan henvise til flere personer:

 Constantin Brun (1746-1836) – dansk storkøbmand og gehejmekonferensråd (Johan Christian Constantin Brun)
 Fritz Brun (amtmand) (1813-1888) – dansk amtmand, kammerherre og folketingsmand (Petrus Friedrich Constantin Brun)
 Constantin Brun (politiker) (1818-1903) – dansk proprietær og folketingsmand (Poul Ernst Constantin Brun)
 Constantin Brun (diplomat) (1860-1945) – dansk diplomat og kammerherre